Вильбрехт () — фамилия.

 Известные носители 
 Вильбрехт, Александр Михайлович (1757—1823) — русский математик, географ, картограф, астроном.
 Вильбрехт, Эрих (род. 1961) — американский биатлонист, участник Олимпийских игр 1992 года.